Mont Ventoux, berg in Frankrijk
 AOC Ventoux, wijn uit deze streek
 Ventoux (film), Nederlandse film uit 2015

Zie ook 
 Gemeente Beaumont-du-Ventoux
 Gemeente Saint-Léger-du-Ventoux